3-й чемпионат Франции прошёл в Ницце с 2 по 11 сентября 1925 года.

Робер Крепо выиграл во второй раз чемпионат Франции, обогнав двоих преследователей на одно очко.
 Судья: Александр Алехин.

Таблица

Ссылки 
 Nice 1925 — 3ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
1925 год в шахматах